Джон Дрейпер (1943) — американський комп'ютерний хакер та телефонний фрікер, також відомий під псевдонімом «Капітан Кранч» ()
 Джон Крістофер Дрейпер (1835–1885) — американський хімік, син Джона Вільяма Дрейпера та брат Генрі Дрейпера.
 Джон Вільям Дрейпер (1811−1882) — американський науковець (уродженець Англії), філософ, фізик, хімік, історик та фотограф.